Mulchatna steht für:
 Mulchatna River, einen Fluss in Alaska
 HD 17156 b, einen Exoplaneten